Tasso alcolico o tasso alcolemico (sangue) – concentrazione di etanolo nel sangue di una persona
 Tasso alcolico o titolo alcolometrico – concentrazione di etanolo in una bevanda